

Люборадз — село в гміні Мсцивоюв Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Люборадз — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Люборадз — село в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства